Sugar Creek puede referirse a:

en Estados Unidos

Divisiones administrativas 
 Sugar Creek (Indiana), pueblo en Shelby County, Indiana.
 Sugar Creek (Iowa), lugar en Poweshiek County, Iowa.
 Sugar Creek (Misuri), ciudad en Jackson County, Misuri.
 Sugar Creek (Wisconsin), pueblo en Walworth County, Wisconsin.

Municipios 
Arkansas
 Municipio de Sugar Creek (condado de Greene, Arkansas)
 Municipio de Sugar Creek (condado de Logan, Arkansas)
Illinois
 Municipio de Sugar Creek (condado de Clinton, Illinois)
Indiana
 Municipio de Sugar Creek (condado de Hancock, Indiana)
 Municipio de Sugar Creek (condado de Montgomery, Indiana)
 Municipio de Sugar Creek (condado de Parke, Indiana)
 Municipio de Sugar Creek (condado de Shelby, Indiana)
 Municipio de Sugar Creek (condado de Vigo, Indiana)
Iowa
 Municipio de Sugar Creek (condado de Cedar, Iowa)
 Municipio de Sugar Creek (condado de Poweshiek, Iowa)
Kansas
 Municipio de Sugar Creek (condado de Miami, Kansas)
Misuri
 Municipio de Sugar Creek (condado de Barry, Misuri)
 Municipio de Sugar Creek (condado de Harrison, Misuri)
Ohio
 Municipio de Sugar Creek (condado de Allen, Ohio)
 Municipio de Sugar Creek (condado de Putnam, Ohio)
 Municipio de Sugar Creek (condado de Stark, Ohio)
 Municipio de Sugar Creek (condado de Tuscarawas, Ohio)
 Municipio de Sugar Creek (condado de Wayne, Ohio)

Cauces fluviales 
 Sugar Creek (Driftwood), río
 Sugar Creek (Western Indiana)
 Sugar Creek (Ohio)
 Sugar Creek (Susquehanna), río
 Sugar Creek (French Creek)

Miscelánea 
 Sugar Creek, (2007), película (thriller de western supernatural).